Laurence – forma inglese del nome proprio di persona italiano maschile Lorenzo
Laurence – forma francese del nome proprio di persona italiano femminile Lorenza

Persone
Ashley Laurence – attrice statunitense
Jacqueline Laurence – regista teatrale e attrice francese naturalizzata brasiliana
Nelson Laurence – calciatore seychellese
Timothy Laurence – ammiraglio britannico
Willy Laurence – calciatore francese